Провинция Кордова () входит в автономное сообщество Андалусия и включает в себя 77 муниципалитетов. Ранее провинции в Испании имели большое значение и значительные полномочия, однако после введения системы автономных сообществ утратили это высокое положение. В соответствии с Законом Испании о местном самоуправлении () муниципалитет является основным субъектом территориальной организации государства, обладает правосубъектностью и полномочиями для достижения своих целей; его элементами являются , население и местная администрация. В каждом из муниципалитетов есть совет, комиссия (своего рода кабинет министров) и мэр (алькальд). Члены муниципального совета избираются всеобщим голосованием взрослого населения по системе пропорционального представительства. Как и на выборах в национальный парламент, голоса отдаются за партийные списки, а не за отдельных кандидатов.

Муниципалитеты Кордовы также объединены в восемь комарок: Валье-де-лос-Педрочес (17 муниципалитетов), Суббетика (14), Кампинья-Сур (12), Валье-дель-Гуадьято (11), Альто-Гвадалькивир (8), Валье-Медио-дель-Гвадалькивир (8), Кампинья-де-Баэна (5) и Кордова (1).

Провинция Кордова занимает площадь в 13 771 км² и имеет население в  жителей (2019). Столица провинции — город Кордова, который также является её крупнейшим муниципалитетом по численности населения и по площади (1255,24 км²). Самый же маленький по площади муниципалитет Кордовы — Фуэнте-ла-Ланча (7,83 км²).

Список 
В данном списке представлены муниципалитеты провинции Кордова, их названия на испанском языке, фотографии (панорамы, достопримечательности и т. д.), площадь, население (по данным за 2019 год), гербы, географические координаты, комарки (в состав которых входят муниципалитеты), расположение на карте провинции соответствующих муниципалитетов. В примечаниях указаны ссылки на официальные сайты муниципалитетов. Доступна сортировка муниципалитетов по площади и населению (по возрастанию и убыванию), а также по комаркам, к которым они относятся. Названия муниципалитетов расположены в порядке испанского алфавита, существует возможность их сортировки в порядке русского алфавита.

Карта 
На административной карте провинции Кордова указано расположение центров её муниципалитетов.

Легенда карты:
 1 — Сан-Себастиан-де-лос-Бальестерос
 2 — Монтальбан-де-Кордоба

Примечания

Ссылки 

 
 

Кордова